Beukenhorst Koffie, Nederlands koffiemerk
 Beukenhorst (Vught), landgoed en natuurgebied in Noord-Brabant
 Beukenhorst (Driebergen-Rijsenburg), buitenplaats
 Beukenhorst (bedrijventerrein), bedrijventerrein in Hoofddorp
 Detmer Beukenhorst (1946), Nederlands jurist